

Patronyme 

 Alain de Sérigny (1912-1986), vice-président de l'Assemblée algérienne et directeur de L'Écho d'Alger ;
 Éric de Sérigny (1946-), fils du précédent, financier français.

Toponyme 

 Sérigny, commune française de l'Orne ;
 Sérigny, commune française de la Vienne ;
 Sérigny, lieu-dit français de la Charente-Maritime ;
 Rivière Sérigny, affluent québécois de la rivière Caniapiscau du Nord-du-Québec